Osoby o nazwisku Eddy:
 Mary Baker Eddy 
Gminy w USA:
 Eddy (ang. Eddy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Eddy (ang. Eddy Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eddy (ang. Eddy County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Eddy (ang. Eddy County) – w stanie Dakota Północna

en:Eddie